Ви́ктор Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Виктор Иванович (1911—1981) — актёр, народный артист РСФСР.
 Кузнецов, Виктор Иванович (1913—1991) — академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Виктор Иванович (1938—2017) — генеральный директор объединения «Кузбассразрезуголь», Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Виктор Иванович (1920—2016) — советский генерал-лейтенант, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР.